Muscle petit oblique peut désigner :
 le muscle petit oblique de l'œil,
 le muscle petit oblique de l'abdomen.
 le muscle petit oblique de la tête.